Биб има више значења:
 Округ Биб (Џорџија)
 Округ Биб (Алабама)